Етап Кубка світу в окремих видах у Баку 2020 є сьомим з восьми етапів Кубка світу в окремих видах 2018-2020, на яких буде розіграно 10 олімпійських ліцензій в окремих видах (6 - у чоловіків; 4 - у жінок). Очки нараховуються за місця у топ-12.

Через заборону уряду Азербайджану проводити масові заходи фінали в окремих видах, які мали відбутися у суботу та неділю, скасували.

Згідно з рішенням Міжнародної федерації гімнастики остаточні результати етапу Кубка світу в окремих видах у Баку 2020 встановлюються за підсумками кваліфікації, відповідно здійснюється розподіл кваліфікаційних очок.

Чоловічі результати

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Посилання 
https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=14996#loaded 
Спортивна гімнастика
Спортивні події 2020
Березень 2020
2020 в Азербайджані